Isartalbahnhof steht für Bahnhöfe der Isartalbahn zur Unterscheidung von anderen Bahnhöfen desselben Orts:

 München Isartalbahnhof im Münchner Stadtteil Sendling
 Großhesselohe Isartalbahnhof im Pullacher Ortsteil Großhesselohe